Голубиновка — название населенных пунктов.

Казахстан 
 Голубиновка — название аула Коктогай Алгинского района Актюбинской области до 21.12.2009.
 Голубиновка — название аула Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области до 24.12.1999.

Россия 
 Голубиновка — бывшая деревня в Благовещенском районе Башкирии

Украина 
 Голубиновка — село в Солонянском районе Днепропетровской области